Базой — название населённых пунктов в России:

 Базой — деревня в Боханском районе Иркутской области.
 Базой — село в Кожевниковском районе Томской области.